Brachfeld bezeichnet

 von 1939 bis 1945 die Gemeinde Přílepy in Tschechien
 von 1938 bis 1946 den Ort Barachelen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Uslowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk) in der Oblast Kaliningrad in Russland
 ein unbearbeitetes (= brachliegendes) Feld, siehe Brache
 einen Ortsteil Achusat Brachfeld von Modi’in Illit (Israel)
 einen Familiennamen:
 Andrea Brachfeld (* 1954), amerikanische Jazzmusikerin
 Arielle Brachfeld (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Oliver Brachfeld (1908–1967), ungarischer Psychologe